Жеребки — название населённых пунктов на Украине:

 Жеребки — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Жеребки — село в Подволочисском районе Тернопольской области.